Sei gradi di separazione – una teoria sociologica
6 gradi di separazione – film del 1993 diretto da Fred Schepisi
Six Degrees - Sei gradi di separazione – serie televisiva americana
Six Degrees of Separation – singolo del gruppo irlandese The Script
La conversione di Baltar (Six Degrees of Separation) – episodio della prima stagione di Battlestar Galactica